Rabsztyn – wieś w województwie małopolskim
 Rabsztyn – szczyt w Małych Pieninach
 Rabsztyn – szczyt w Pieninach Czorsztyńskich
 Rabsztyn – część miasta Radzyń Podlaski